Příjmení Kramerius nosí více různých osobností:

Antonín Kramerius (1939 – 2019) – český fotbalista, brankář a reprezentant Československa ve fotbale
Václav Matěj Kramerius (1753–1808) – český spisovatel, nakladatel a novinář
Václav Rodomil Kramerius (1792–1861) – jeho syn, redaktor, spisovatel a překladatel

podobné
 Kramer

Jiné významy
Kramerius – český systém digitální knihovny
Krameria – rod vyšších dvouděložných rostlin z čeledi Krameriaceae (řád kacibotvaré)
Krameriovo nakladatelství – nakladatelství spojená s osobou Václava Matěje Krameria či po něm pojmenovaná (viz též Česká expedice)